Simac Ladies Tour, før Holland Ladies Tour er et professionelt etape-cykelløb for kvinder, der arrangeres hvert år i september siden 1998 i Holland. Løbet har 6 eller 7 etaper. Af sponsorårsager blev løbet i 2011 kaldt Profile Ladies Tour, 2012-løbet var kaldt BrainWash Ladies Tour, fra 2013 til 2015 kaldtes det Boels Rental Ladies Tour og fra 2016 til 2020 var navnet Boels Ladies Tour. Fra 2021 har det været det nuværende.

Vindere

Referencer

Eksterne henvisninger